Wedgwood est un patronyme britannique porté par plusieurs membres de la famille Darwin-Wedgwood :

 Catherine Wedgwood (1774-1823) ;
 Emma Wedgwood (1808-1896), épouse de Charles Darwin ;
 Enoch Wedgwood (1813-1879) ;
 Frances Julia Wedgwood (1833-1913) ;
 John Wedgwood (1766-1844) ;
 Josiah Wedgwood (1730-1795) ;
 Josiah Wedgwood II (1769-1843) ;
 Josiah Wedgwood IV (1872-1943) ;
 Sarah Wedgwood (1776-1856) ;
 Susannah Wedgwood (1765-1817) ;
 Thomas Wedgwood (1771-1805).

Voir aussi 
 Pyromètre de Wedgwood, un instrument de mesure permettant d'étalonner la chaleur que produit un four
 Wedgwood, une manufacture de poterie, de faïence et de porcelaine britannique

Patronyme anglais